Lemming variable est un nom vernaculaire ambigu en français car il désigne des espèces distinctes de lemmings :

 Lemming variable, individu de l'espèce Dicrostonyx groenlandicus
 Lemming variable, individu de l'espèce Dicrostonyx torquatus

Notes et références 

Cricetidae
Rongeur (nom vernaculaire)
Nom de rongeur ambigu